Alfred Chassot (1846-1910), Zwitsers politicus
 Isabelle Chassot (1965-), Zwitserse advocate en politica
 Frédéric Chassot (1969-), Zwitsers voetballer
 Richard Chassot (1970-), Zwitsers wielrenner

Zwitserse achternaam